Сургуладзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Сургуладзе, Кахабер Ильич (род. 1969) — российский художник, академик Российской академии художеств (2021).
 Сургуладзе, Пётр Ростомович (1873—1931) — грузинский национал-демократ, член Учредительного собрания Демократической Республики Грузии.
 Сургуладзе, Сергей Константинович (1879— 1923) — деятель революции и Гражданской войны в Сибири, партийный советский работник. Неоднократный участник конгрессов Коминтерна.
 Сургуладзе, Симон Елизарович (1885—1920) — грузинский социал-демократ, член Учредительного собрания Грузии.

Примечания